Juha Järvenpää peut notamment faire référence à :
 Juha Järvenpää (1965-), joueur de hockey sur glace finlandais,
 Juha Järvenpää (1989-), joueur de hockey sur glace finlandais.